Amerikai Egyesült Államok
 York, település Alabama államban
 York, település Dél-Karolina államban
 York, település Georgia államban
 York, település Maine államban
 York, település Nebraska államban
 York, település Pennsylvania államban
 York, folyó Virginia államban

 Anglia
 York, város Anglia északkeleti részén, Yorkshire megyében

 Ausztrália
 York, település Nyugat-Ausztráliában

 Kanada
 York, Toronto neve 1834-ig
 York, település Ontario tartományban